Coppa del Re – coppa di Spagna di baseball
 Coppa del Re – coppa di Spagna di calcio
 Coppa del Re – coppa di Spagna di calcio a 5
 Coppa del Re – coppa di Spagna di hockey su pista
 Coppa del Re – coppa di Spagna di pallacanestro
 Coppa del Re – coppa di Spagna di pallamano
 Coppa del Re – coppa di Spagna di pallanuoto
 Coppa del Re – coppa di Spagna di rugby a 15
 Coppa del Re – ex competizione ciclistica italiana
 Coppa del Re –  torneo di pallavolo per club spagnolo

Pagine correlate 
 Coppa della Regina